Zazie Films est une société de production basée à Toronto en Ontario, qui produit des œuvres en langue française dans divers genres, dont le documentaire, la série télévisée, le long métrage de fiction, et les projets interactifs en réalité virtuelle.

Histoire 
Zazie Films a été fondée en 2008 par la productrice Rayne Zukerman et le producteur, réalisateur et scénariste Dominic Desjardins. 

La société a produit en 2009 un long métrage de fiction franco-ontarien, Le Divan du Monde. En 2012, la société a produit l’émission La Tournée des Cafés en Ontario diffusée sur les ondes de TFO et, plus récemment en 2018, elle a produit le documentaire Hymne Migratoire pour Radio-Canada. Elle a produit également des projets de médias numériques pour le web.

En 2022, elle a produit la première saison de la série dramatique Paris Paris, une création originale de Dominic Desjardins et Rayne Zukerman pour Unis TV.

Zazie Films est membre de l’Alliance des producteurs francophones du Canada.

Productions terminées

Long-métrage 
2009: Le Divan du Monde écrit et réalisé par Dominic Desjardins (Prix TV5 du meilleur film de la francophonie canadienne en 2010 à la 28ème édition des Rendez-vous Québec Cinéma).

Documentaire 
2018: Hymne Migratoire  écrit par Rayne Zukerman et réalisé par Pierre-Luc Racine (nommé en 2019 aux 34ème Prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur Documentaire: Société).

Série télévisée 
2022: Paris Paris saison 1 (Unis TV), 13 épisodes de 24 min., co-écrit par Dominic Desjardins et Rayne Zukerman, et réalisé par Dominic Desjardins.

2011: La tournée des cafés en Ontario (TFO), 3 épisodes de 30 min., écrit par Dominic Desjardins et réalisé par Pierre-Luc Racine.

Projet interactif 
2012: Fransaskoi, projet interactif web (diffusion sur le site web de Radio Canada).

2011: Franco-Faune, projet interactif web (diffusion sur le site web de Radio Canada).

Lien externe 

 Site officiel

Références 

Réalité virtuelle
Producteur canadien de télévision
Producteur canadien de cinéma